Альберт Бекар (; 10 июня 1910,  Вевелгем, Бельгия — 29 мая 1980, Кортрейк, Бельгия) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик в 1933—1939 годах. Победитель однодневных велогонок: Льеж — Бастонь — Льеж (1936), Париж — Брюссель (1937).

Достижения 

 1932
 3-й  Франко-Бельгийское кольцо
 1936
 1-й Льеж — Бастонь — Льеж
 1-й — Этап 3 Tour de l'Ouest
 4-й Флеш Валонь
 1937
 1-й Париж — Рен
 1-й — Этап 1 Париж — Ницца
 1-й Париж — Брюссель
 1939
 4-й Париж — Брюссель

Примечания

Ссылки 
 Бекар, Альберт на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии